Antigone kan syfta på:

 Antigone – i grekisk mytologi, dotter till kung Oidipus och drottning Iokaste
 Antigone (drama) – antik tragedi författad av Sofokles på 400-talet före Kristus
 Antigone (film, 1960) – en svensk TV-film från 1960 i regi av Hans Dahlin
 Antigone (film, 1962) – en svensk TV-film från 1962 i regi av Tom Segerberg
 Antigone (film, 1970) – en norsk TV-film från 1970 i regi av Per Bronken
 Antigone (film, 1981) – en svensk kortfilm från 1981 i regi av Eva Engström
 Antigone (opera) – opera (musikalisk tragedi) i tre akter av Arthur Honegger med libretto av Jean Cocteau, uruppförd 1927
 Antigone (Anouilh) – teaterpjäs av Jean Anouilh, uruppförd 1944
 Antigonae – opera i fem akter av Carl Orff, uruppförd 1949

 Antigone av Epirus (~317–295 f.Kr.) – drottning av Epirus, gift med kung Pyrrhus
 Antigonia – ruinstad i Gjirokastër i södra Albanien, grundad av kung Pyrrhus, namngiven efter drottningen

 129 Antigone – asteroid upptäckt 5 februari 1873 av Christian Heinrich Friedrich Peters
 Antigonë – en tidigare kommun i Gjirokastër prefektur, Albanien

Djur

Tranor
 Antigone (släkte) – fågelsläkte i familjen tranor 
 Sarustrana (Antigone antigone) – tranart först beskriven av Linnaeus 1758
 Prärietrana (Antigone canadensis) – tranart först beskriven av Linnaeus 1758
 Brolgatrana (Antigone rubicunda) – tranart först beskriven av Perry 1810
 Glasögontrana (Antigone vipio) – tranart först beskriven av Pallas 1811

Insekter
 Nymphalis antigone – fjärilsart först beskriven av Fischer
 Hypolimnas antigone – fjärilsart först beskriven av Pieter Cramer 1779
 Junonia antigone – fjärilsart först beskriven av Felder 1867
 Spilosoma antigone – fjärilsart först beskriven av John Kern Strecker 1878
 Dyomyx antigone – fjärilsart först beskriven av Heinrich Benno Möschler 1880
 Hydroclada antigona – fjärilsart först beskriven av Edward Meyrick 1889
 Neptis antigone – fjärilsart först beskriven av John Henry Leech 1890
 Plecoptera antigona – fjärilsart först beskriven av Holland 1900
 Heliconius antigona – fjärilsart först beskriven av Riffarth 1900
 Lemonia antigone – fjärilsart först beskriven av Hermann Stauder 1902
 Imbrasia antigone – fjärilsart först beskriven av Otto Staudinger 1904
 Lascoria antigone – fjärilsart först beskriven av William Schaus 1916
 Hemistola antigone – fjärilsart först beskriven av Louis Beethoven Prout 1917
 Coenonympha antigone – fjärilsart först beskriven av Igor Kozhanchikov 1936

 Buenoa antigone – insektsart först beskriven av George Willis Kirkaldy 1899
 Pochazia antigone – insektsart först beskriven av George Willis Kirkaldy 1902
 Pamendanga antigone – insektsart först beskriven av Frederick Arthur Godfrey Muir 1913
 Ossiannilssonola antigone – insektsart först beskriven av Mcatee 1926
 Plestia antigone – insektsart först beskriven av Ronald Gordon Fennah 1950

 Antiagrion antigone – trollsländeart först beskriven av Friedrich Ris 1928
 Diplacina antigone – trollsländeart först beskriven av Maurits Anne Lieftinck 1933

 Quartinia antigone – stekelart först beskriven av Richards 1962

 Bactrocera antigone – tvåvingeart först beskriven av Drew och Albany Hancock 1981

 Goera antigone – nattsländeart först beskriven av Malicky och Chantaramongkol 1997